Canneto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Canneto (ort i Italien, Sicilien, Messina, lat 38,50, long 14,96), 
 Canneto sull'Oglio, kommun, Lombardiet, Provincia di Mantova, 
 Canneto (ort i Italien, Toscana), Province of Pisa, 
 Canneto (ort i Italien, Lazio), Provincia di Rieti, 
 Canneto (ort i Italien, Sicilien, Messina, lat 38,02, long 14,39), 
 Canneto (kommunhuvudort), Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Canneto (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar